Katernberg steht für 
 einen Stadtteil der Stadt Essen, siehe Katernberg (Essen)
 einen Ortsteil von Wuppertal, siehe Katernberg (Wuppertal)

Siehe auch:
 Katernberger Rotte
 Uellendahl-Katernberg
 Katternberg